

Astronomia
 9351 Neumayer – asteroide della fascia principale
 Cratere Neumayer – cratere lunare

Persone
 Christopher Neumayer – sciatore alpino austriaco
 Fritz Ludwig Neumayer – imprenditore tedesco
 Michael Neumayer – ex saltatore con gli sci tedesco